Dalmatinska nogometna liga - Srednja skupina je bila jedna od tri skupine Dalmatinske nogometne lige u sezoni 1985./86., četvrtoga ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 15 klubova, a prvak je bio "Mosor" iz Žrnovnice.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci  
 Dalmatinska nogometna liga – Južna skupina 1985./86. 
 Dalmatinska nogometna liga – Sjeverna skupina 1985./86. 
 Hrvatska nogometna liga – Jug 1985./86. 
 Prvenstvo NSO Split 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 91 
 Jurica Gizdić: 50 godina Jadrana iz Tučepi, Tučepi, 2017., , str. 85-88  
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 98-100  
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014.,  
 Jurica Gizdić: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010., , str. 96-98 
 Jurica Gizdić: NK Mračaj : veliki klub iz malog mista, Runovići, 2009., , str. 79-81 
 Jurica Gizdić: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008., , str. 138-141 
 Jurica Gizdić: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Jurica Gizdić: Dok je srca bit će i Croatie : 1974. Kujundžuša - Croatia 2004., Zmijavci, 2004., , str. 55-58 
 

1985-86 srednja
1985-86 Dalmacija
Dalmacija